Seemen steht für:
 Mittel-Seemen in Gedern im Wetteraukreis, Hessen
 Ober-Seemen in Gedern im Wetteraukreis, Hessen
 Nieder-Seemen in Gedern im Wetteraukreis, Hessen
 Seemen, Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Samin (Dąbrówno) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Seemen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Seemen (1898–1972), deutscher Chirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
Semen
Sehmen